Il doppio del torneo di tennis Munich Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Arne Thoms che hanno battuto in finale Marcos Ondruska e Grant Stafford 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Byron Black /  Brett Steven (semifinali)
 Jan Apell /  Mikael Tillström (primo turno)

 Markus Naewie /  David Prinosil (primo turno)
 Sander Groen /  Arne Thoms (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1992